Afrički kup nacija (eng. African Nations Cup, neslužbeno i African Cup of Nations), glavno je nogometno natjecanje afričkih reprezentacija. Održava se svake druge godine od 1968., a prije te se godine održavalo u nepravilnim razmacima.

Na prvomu Kupu afričkih nacija 1957. sudjelovale su samo tri reprezentacije: Egipta, Sudana i Etiopije. Od tada je broj sudionika rastao, tako da su skoro sve afričke države bile uključene u natjecanje pa se morao organizirati izlučni dio natjecanja koji bi dao sudionike završnice. Broj sudionika u završnici je 1998. godine dosegao broj od šesnaest.

Rezultati 
{| border=1 style="border-collapse:collapse; font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%

|- bgcolor=#C1D8FF
!rowspan=2 width=5%|Godina
!rowspan=2 width=10%|Domaćin
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Završnica
!width=1% rowspan=35 bgcolor=ffffff|
!colspan=3|Susret za treće mjesto
|- bgcolor=#EFEFEF
!width=15%|Prvak
!width=10%|Rezultat
!width=15%|Drugo mjesto
!width=15%|Treće mjesto
!width=10%|Rezultat
!width=15%|Četvrto mjesto

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1957.Pojedinosti
|Sudan
|Egipat
|4 : 0
|Etiopija
|Sudan
|colspan=2|(samo troje sudionika)

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1959.Pojedinosti
|Egipat
|Egipat
|2 : 1(1)
|Sudan
|Etiopija
|colspan=2|(samo troje sudionika)

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1962.Pojedinosti
|Etiopija
|Etiopija
|4 : 2produžetci
|Egipat
|Tunis
|3 : 0
|Uganda

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1963.Pojedinosti
|Gana
|Gana
|3 : 0
|Sudan
|Egipat
|3 : 0
|Etiopija

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1965.Pojedinosti
|Tunis
|Gana
|3 : 2produžetci
|Tunis
|Obala Bjelokosti
|1 : 0
|Senegal

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1968.Pojedinosti
|Etiopija
|DR Kongo
|1 : 0
|Gana
|Obala Bjelokosti
|1 : 0
|Etiopija

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1970.Pojedinosti
|Sudan
|Sudan
|1 : 0
|Gana
|Egipat
|3 : 1
|Obala Bjelokosti

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1972.Pojedinosti
|Kamerun
|Kongo
|3 : 2
|Mali
|Kamerun
|5 : 2
|Zair

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1974.Pojedinosti
|Egipat
|Zair
|2 : 22 : 0 ponovljena utakmica
|Zambija
|Egipat
|4 : 0
|Kongo

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1976.Pojedinosti
|Etiopija
|Maroko
|n/a(2)
|Gvineja
|Nigerija
|n/a(2)
|Egipat

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1978.Pojedinosti
|Gana
|Gana
|2 : 0
|Uganda
|Nigerija
|2 : 0(3)
|Tunis

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1980.Pojedinosti
|Nigerija
|Nigerija
|3 : 0
|Alžir
|Maroko
|2 : 0
|Egipat

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1982.Pojedinosti
|Libija
|Gana
|1 : 1(7 : 6) 11 m
|Libya
|Zambija
|2 : 0
|Alžir

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1984.Pojedinosti
|Obala Bjelokosti
|Kamerun
|3 : 1
|Nigerija
|Alžir
|3 : 1
|Egipat

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1986.Pojedinosti
|Egipat
|Egipat
|0 : 0(5 : 4) 11 m
|Kamerun
|Obala Bjelokosti
|3 : 2
|Maroko

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1988.Pojedinosti
|Maroko
|Kamerun
|1 : 0
|Nigerija
|Alžir
|1 : 1(4 : 3) 11 m
|Maroko

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1990.Pojedinosti
|Alžir
|Alžir
|1 : 0
|Nigerija
|Zambija
|1 : 0
|Senegal

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1992.Pojedinosti
|Senegal
|Obala Bjelokosti
|0 : 0(11 : 10) 11 m
|Gana
|Nigerija
|2 : 1
|Kamerun

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1994.Pojedinosti
|Tunis
|Nigerija
|2 : 1
|Zambija
|Obala Bjelokosti
|3 : 1
|Mali

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|1996.Pojedinosti
|JAR
|JAR
|2 : 0
|Tunis
|Zambija
|1 : 0
|Gana

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|1998.Pojedinosti
|Burkina Faso
|Egipat
|2 : 0
|JAR
|DR Kongo
|4 : 4(4 : 1) 11 m
|Burkina Faso

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2000.Pojedinosti
|Gana iNigerija
|Kamerun
|2 : 2(4 : 3) 11 m
|Nigerija
|JAR
|2 : 2(4 : 3) 11 m
|Tunis
|- align=center bgcolor=#D0E7FF

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2002.Pojedinosti
|Mali
|Kamerun
|0 : 0(3 : 2) 11 m
|Senegal
|Nigerija
|1 : 0
|Mali

|- align=center bgcolor=#D0E7FF
|2004.Pojedinosti
|Tunis
|Tunis
|2 : 1
|Maroko
|Nigerija
|2 : 1
|Mali

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2006.Pojedinosti
|Egipat
|Egipat
|0 : 0(4 : 2) 11 m
|Obala Bjelokosti
|Nigerija
|1 : 0
|Senegal

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2008.Pojedinosti
|Gana
|Egipat
|1 : 0
|Kamerun
|Gana
|4 : 2
|Obala Bjelokosti

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2010.Pojedinosti
|Angola
|Egipat
|1 : 0
|Gana
|Nigerija
|1 : 0
|Alžir

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2012.Pojedinosti
|GabonEkvatorijalna Gvineja
|Zambija
|0 : 0(8 : 7) 11 m
|Obala Bjelokosti
|Mali
|2 : 0
|Gana

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2013.Pojedinosti
|Južnoafrička Republika
|Nigerija
|1 : 0
|Burkina Faso|Mali
|3 : 1|Gana

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2015.Pojedinosti
|Ekvatorska Gvineja
|Obala Bjelokosti|0 : 0 (9 : 8) 11 m
|Gana
|DR Kongo
|0:0 (4 : 2) 11 m
|Ekvatorska Gvineja
|

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2017.Pojedinosti
|Gabon
|Kamerun|2:1|Egipat|Burkina Faso
|1:0
|Gana
|

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2019.Pojedinosti
|Egipat
|Alžir
|1:0
|Senegal
|Nigerija
|1:0
|Tunis
|

|- align=center bgcolor=#F5FAFF
|2021.Pojedinosti
|Kamerun
|Senegal
|0 : 0 (4 : 2) 11 m
|Egipat
|Kamerun
|3 : 3 (5 : 3) 11 m
|Burkina Faso'|}
(1) 1959., tri su momčadi igrale jedna protiv druge po jedanput. Egiptova pobjeda nad Sudanom 2:1 bila je i zadnja utakmica na turniru.(2) Nije bilo službenih susreta 1976. godine. Turnir je okončan u završnoj skupini u kojoj su se natjecale četiri momčadi.(3) 1978. godine, treće mjesto je dodijeljeno Nigeriji s 2:0, nakon što se Tunis povukao iz susreta za treće mjesto nakon 1:1 u 42. minuti susreta..''

Naslovi 

   7
   5
   4
   3
   2
   2 (jednom kao )
   2
   1
   1
   1
   1
   1
   1
   1 
   1
   1

Vanjske poveznice 
Mrežne stranice CAF-a
Statistike na RSSSF-u
Afrički kup nacija u Nogometnom leksikonu